— японские ролевые игры, разработанные студией Game Freak и изданные совместно Nintendo и The Pokémon Company. Они вышли 12 сентября  в Японии, 14 марта  в Америке, 26 марта 2010 года в Европе и 25 марта 2010 года в Австралии. Игры являются ремейками более ранних игр Pokémon Gold и Silver, вышедших в 1999 году.

Действие HeartGold и SoulSilver происходит в вымышленных регионах Джото и Канто, которые населены особыми существами — покемонами. Главная задача игры — стать лучшим тренером покемонов в каждом регионе, а для этого нужно собирать покемонов и с их помощью участвовать в боях против других тренеров. В комплекте с игрой поставляется «Покеволкер» — шагомер, оформленный как покебол, который соединяется с игрой через встроенный в картридж ИК-порт.

Руководитель проекта Сигэки Моримото рассчитывал на успех игры среди тех, кто играл в предыдущие игры серии, а также хотел, чтобы она выглядела более новой по сравнению с играми, выпущенными в последние несколько лет. Критики очень хорошо встретили игру, на Metacritic она входит в двадцатку игр для Nintendo DS с лучшими оценками в игровой прессе. С коммерческой точки зрения HeartGold и SoulSilver являются одними из самых продаваемых игр для портативных устройств вообще: по состоянию на март 2011 года было продано больше 11,9 миллионов экземпляров — таким образом, это одна из самых продаваемых игр для Nintendo DS.

Геймплей 

В Pokémon HeartGold и SoulSilver игрок управляет тренером покемонов, который путешествует по игровому миру, отображаемому сверху. Игровой процесс проходит в трёх режимах: путешествие персонажей по карте мира; бой между покемонами; манипуляции в игровом меню, где игрок просматривает свой инвентарь, организует команду покемонов и меняет настройки.

Когда игрок сталкивается с диким покемоном, или если начинается битва с другим тренером, игра переносится на экран боя. Игрок использует своих покемонов для сражений с другими покемонами. Бой проходит в пошаговом режиме. Во время боя можно приказать своему покемону использовать ту или иную способность, сменить сражающегося покемона на другого, использовать предмет или попытаться убежать из боя (последнее нельзя сделать во время битвы с тренерами). После выполнения одного из действий ход переходит к противоположной стороне. Каждый покемон относится к какому-либо типу, например, к огненному, водному, электрическому и другим; иногда покемоны могут принадлежать сразу к двум типам, сочетая некоторые их особенности. Тип очень сильно влияет на ход боя, поскольку от типа зависит то, к каким атакам покемон устойчив или уязвим: например, у покемона огненного типа есть шансы на победу над более сильным покемоном, который относится к травяному или ледяному типу, но он сам, в свою очередь, будет уязвим для атак водных или каменных покемонов. У каждого покемона есть очки жизни; если они заканчиваются, то покемон теряет сознание и не может быть использован в бою, пока игрок его не вылечит. Если покемон игрока побеждает в бою, он получает очки опыта; набрав их определённое количество, он поднимается на новый уровень. При достижении определённого уровня многие покемоны могут эволюционировать — превращаться в свои более развитые формы. Также многие покемоны эволюционируют при выполнении других условий, например, при использовании определённого предмета или обмена данным покемоном с другим игроком. Иногда бывают бои, где сражаются по два покемона с каждой стороны.

Ловля покемонов — важная часть игрового процесса игр серии Pokémon. Во время боя с диким покемоном (покемонов других тренеров поймать нельзя) игрок может бросить в него покебол — карманное устройство в форме шара для переноски покемонов любых размеров. Если дикий покемон не вырывается из покебола, то он переходит в команду игрока, состоящую максимум из шести особей, или же, если у игрока в команде есть шесть покемонов, будет перемещён в специальное хранилище, откуда его можно будет в любой момент взять. Вероятность поимки зависит от нескольких факторов: от того, насколько силён данный дикий покемон, а также от значения коэффициента поимки данного покебола. Чтобы увеличить шанс на удачное срабатывание покебола, можно измотать дикого покемона (снизить количество его очков жизни, при этом не побеждая его) или использовать более дорогую разновидность покебола. Если игрок ловит покемона нового вида, то информация о нём попадает в Покедекс — электронную энциклопедию о покемонах. Эволюционировавшие (развитые) формы покемонов также считаются как вид, отличный от их предыдущих форм, поэтому некоторые виды покемонов можно получить только с помощью эволюции. Конечная цель игры — полностью заполнить данными Покедекс, то есть поймать, эволюционировать или выменять у других игроков все 493 вида покемонов, которые присутствуют в игре.

Как и в оригинальных Pokémon Gold и Silver, в HeartGold и SoulSilver присутствует Покегир — мобильный телефон, совмещающий в себе функции географической карты, радио и календаря. У многих неигровых персонажей можно взять номер телефона и в любой момент звонить им, точно так же, как и у многих тренеров при победе над ними. С помощью Покегира можно вызывать тренеров на повторные поединки.

Нововведения 
HeartGold и SoulSilver — это первые игры в серии, где вне боя за игроком может следовать любой покемон, как Пикачу следовал за главным героем в Pokémon Yellow. Кроме как в Yellow эта возможность была ещё в играх Pokémon Diamond, Pearl и Platinum, однако в них за игроком могли ходить только определённые виды покемонов и только на определённой локации. Появился Покеатлон — мини-игры, в которых покемоны соревнуются в спортивных состязаниях, например, в беге с барьерами. В японской версии игр остались традиционные для серии слот-машины в казино, где можно выиграть призы и редких покемонов, в западном выпуске слот-машины были заменены мини-игрой Voltorb Flip — игрой наподобие японского кроссворда и «Сапёра». В играх присутствует предмет под названием GB Sounds, позволяющий преобразовывать игровую музыку в восьмибитную, какая была в оригинальных Gold и Silver.

Совместимость с другими устройствами 

В комплекте с играми продаётся «Покеволкер» — шагомер, который может соединяться с Nintendo DS с помощью встроенного в картридж инфракрасного порта. Подобный шагомер продавался в комплекте с другой игрой для DS, Personal Trainer: Walking. В «Покеволкер» можно загрузить одного покемона из HeartGold и SoulSilver, чем больше шагов насчитает шагомер, тем больше очков опыта получит покемон, в нём находящийся. Кроме того, с помощью «Покеволкера» можно ловить покемонов и получать редкие игровые предметы. «Покеволкер» можно использовать только с одной копией игры. Несмотря на то, что шагомер поставляется в комплекте с каждой копией HeartGold и SoulSilver, Nintendo объявила, что цена игр в Японии будет составлять примерно 4 800 иен — стандартную цену для игр серии. В HeartGold и SoulSilver можно играть через Nintendo Wi-Fi Connection и таким образом общаться, меняться покемонами и сражаться с игроками всего мира, в том числе и с игроками Pokémon Diamond, Pearl и Platinum. Если завершить бонусную миссию в игре Pokémon Ranger: Guardian Signs, то в HeartGold и SoulSilver можно загрузить покемона Деоксиса. Как и в Diamond, Pearl и Platinum, в HeartGold и SoulSilver присутствует возможность переноса покемонов из игр Ruby, Sapphire, FireRed, LeafGreen и Emerald: для этого нужно вставить соответствующий картридж в слот DS для картриджей от Game Boy Advance.

Сюжет

Сеттинг 

Вымышленная вселенная игр представляет собой альтернативную современность, но вместо животных в ней обитают существа, внешне похожие на обычных зверей, но обладающие при этом сверхъестественными способностями, — покемоны. Люди, называющиеся тренерами покемонов, ловят их и тренируют для участия в боях. Тренеры не принимают непосредственного участия в боях, сражаются только их покемоны, а тренеры лишь дают им команды, какую атаку или способность применить. Бои продолжаются, пока все покемоны с одной стороны не потеряют сознание, или их тренер не сдастся, — до смерти схватки не доходят никогда. Как правило, сильные и опытные тренеры покемонов пользуются уважением.

Действие игр происходит в вымышленном регионе Джото, основанном на реально существующих регионах Кансай и Тюбу. Джото находится к западу от Канто, региона, в котором происходили действия игр Red и Blue, так же, как Кансай и Тюбу находятся к западу от реально существующей местности, по подобию которой был создан Канто. Кроме того, в оригинальных японских версиях игр некоторые жители Джото говорят на кансайском диалекте. Всего в Джото десять городов, соединённых дорогами-маршрутами. Ближе к концу игры у игрока появится возможность посетить регион Канто.

Действие игры проходит через три года после окончания Red, Blue, Yellow, FireRed и LeafGreen. Главный герой — ребёнок (игрок сам выбирает персонажу имя и пол), который отправляется в путешествие по Джото. По умолчанию персонажа-мальчика зовут Этан, а персонажа-девочку — Лайра. Если выбрать девочку, неигровым персонажем выступит мальчик Этан, так же и с Лайрой. Цели главного героя — стать Чемпионом региона, а также победить возродившуюся Команду R, преступную организацию, которая распалась за три года до действия игр.

История 

Главный герой Gold и Silver живёт в Нью-Барке, в маленьком городке на востоке Джото. В начале истории он идёт к профессору Эльму, местному эксперту по покемонам, и получает от него одного из трёх стартовых покемонов на выбор: водного Тотодайла, огненного Синдаквила или травяную Чикориту. Эльм посылает героя к своему старому другу, чтобы получить яйцо покемона. У него дома герой встречает профессора Оука, который выдаёт ему Покедекс. Через некоторое время после этого соперник главного героя (ему также можно дать любое имя) крадёт одного из двух оставшихся покемонов и позднее сражается с главным героем на определённых моментах игры.

Путешествуя по миру, игрок посещает стадионы, находящиеся в разных городах Джото. В каждом стадионе есть свой лидер — сильный тренер покемонов, которого надо победить и получить в знак подтверждения победы его значок. Во время своего путешествия игрок также узнаёт, что Команда R, злодеи из Red, Blue и Yellow, FireRed и LeafGreen, воссоединилась, и ему приходится сражаться с ней. Герой спасает от них город Азалею, Махогани, а затем и столицу Джото Голденрод, тем самым разгромив преступную организацию во второй раз. В сражениях с Командой R в Махогани игроку помогает тренер по имени Лэнс, бывший член Элитной Четвёрки из Red, Blue, Yellow, FireRed и LeafGreen. Собрав все восемь значков региона Джото и победив Команду R, главный герой идёт в Лигу покемонов на плато Индиго, где сражается с Элитной Четвёркой и с чемпионом лиги — как выясняется, это был Лэнс. Став чемпионом, игрок продолжает своё путешествие и отправляется в регион Канто. После того, как главный герой получает восемь значков региона Канто, он поднимается на вершину Серебряной горы и сражается с Рэдом, главным героем Red, Blue, Yellow, FireRed и LeafGreen.

История разработки 

HeartGold и SoulSilver вышли в , ровно через десять лет после выхода Gold и Silver для Game Boy Color. Сигэки Моримото, руководитель команды разработчиков HeartGold и SoulSilver, вспоминает: «В первую очередь нужно было постоянно держать в уме то, что мы должны отнестись с уважением к тем людям, которые играли в оригинальные Gold и Silver десятью годами ранее. Полагаю, у многих игроков с теми играми связаны яркие воспоминания, и если они будут проходить ремейк, к ним в головы могут прийти мысли наподобие „Эй, да этот тренер всё так же силён“ или „Если я сделаю то-то, то это произойдёт“. И мне было ясно, что следует уважать такого рода чувства». Тем не менее, Моримото считал, что необходимо было сделать игру интересной для игроков, начавших играть в более поздние игры серии на Game Boy Advance и Nintendo DS. Чтобы сделать мир покемонов более «живым», Game Freak решила добавить в игру возможность выпускать покемонов вне боя, идея была взята непосредственно из Pokémon Yellow.

Непосредственно в игре можно встретить неигрового персонажа, который представляется президентом Game Freak и говорит, что команда разработчиков пыталась сделать игру, которая могла бы вызвать ностальгические чувства у игроков старой закалки, но при этом не «создавая во второй раз то же самое». Кроме того, в диалоге отмечается, что сам процесс создания ремейков был «стоящим испытанием» для разработчиков. В HeartGold и SoulSilver появились многие возможности, впервые представленные игрокам в Diamond, Pearl и Platinum, хотя разработчики решили, что следует сделать минимум нововведений. Идея «Покеволкера» родилась, когда разработчики вспомнили про электронную игру Pokémon Pikachu, которая продавалась примерно в одно время с выходом Gold и Silver, и с помощью которой можно было получать редкие предметы в играх для Game Boy Color. Сигэки Моримото подчёркивал, что «Покеволкер» способен сделать игроков более подвижными и активными в реальной жизни, поскольку многие игроки берут с собой шагомер на прогулки или пробежки. Многие фанаты предполагали, что дизайн Лайры основан на внешности персонажа-девочки из Pokémon Crystal. Такао Унно, занимавшийся дизайном персонажей в HeartGold и SoulSilver, ответил, что он не думал о главной героине Crystal, когда создавал её внешность.

Продвижение и выпуск 
Первые слухи о разрабатывающемся ремейке появились в мае , когда в конце еженедельной японской передачи Pokémon Sunday было сказано, что в следующем выпуске будет «первый мировой анонс». Крис Пинья, журналист сайта 1UP.com, предположил, что это может быть ремейк Gold и Silver для Nintendo DS, поскольку на заднем плане висели зеркальные шары золотистого и серебристого цвета. Кроме того, журналист обосновал свои рассуждения ещё тем, что уже давно вышли в свет Pokémon FireRed и LeafGreen, ремейки Red и Blue. Через несколько дней Nintendo объявила о том, что HeartGold и SoulSilver находятся в разработке и выйдут уже в 2009 году. Было сказано об обновлениях игр по сравнению с оригиналом на Game Boy Color, хотя ничего конкретного издатель не назвал. Pokémon HeartGold и SoulSilver были выпущены 12 сентября 2009 года в честь десятилетней годовщины Gold и Silver. Дзюнъити Масуда, руководитель разработки большинства игр основной серии Pokémon, опубликовал в своём блоге запись, в которой говорилось, что «…Сотрудники Game Freak потратили массу времени на то, чтобы разрабатывать параллельно две игры », и что «Gold и Silver вернулись, и на этот раз лучше, чем когда-либо».

На чемпионате мира по коллекционной карточной игре Pokémon Nintendo объявила примерные даты выхода HeartGold и SoulSilver на Западе: игры должны были появиться на североамериканских прилавках в периоде между январём и мартом , в Европе где-то между маем и июнем, а в апреле — в Австралии. «Объявление столь ожидаемых игр на чемпионате мира по карточной игре Pokémon позволит нам быстрее донести эту новость до легионов фанатов, которые и являются и душой, и сердцем „Покемона“», так заявил представитель Nintendo. На официальном англоязычном сайте «Покемона» появилась информация о выходящих играх: было сказано, что будут полностью переработаны графика и звук, будет задействован сенсорный экран Nintendo DS и «множество других сюрпризов». С 27 февраля по 13 марта 2010 года розничная сеть по продаже компьютерных игр GameStop провела акцию, позволяющую загрузить в Pokémon Diamond, Pearl или Platinum покемона Джирачи, которого нельзя получить, просто играя. Если загрузить этого Джирачи в HeartGold или в SoulSilver, то в «Покеволкере» откроется новая локация. Кроме того, через Nintendo Wi-Fi Connection появилась возможность загрузить покемона Пичу с цветовой раскраской другого покемона — Пикачу. Если Пичу цвета Пикачу попадает в одну из двух данных игр, появляется возможность получить уникального Пичу с зазубренным ушком.

Музыкальное сопровождение 
 — саундтрек, сочинённый Дзюнъити Масудой, Го Итиносэ, Хитоми Сато, Сётой Кагэямой и Такуто Кицутой и состоящий из трёх компакт-дисков. На первых двух дисках записан сам саундтрек, а на третьем — музыка из старых Gold и Silver в восьмибитном стиле, которую непосредственно в играх можно услышать с помощью внутриигрового предмета GB Sounds. Сборник музыки вышел 28 октября 2009 года в Японии.

Обозреватель сайта RPGFan похвалил саундтрек, однако разочаровался тем фактом, что длительность многих треков составляет всего несколько секунд, из-за чего слушать музыку отдельно от игры не очень удобно. Тем не менее, высоко был оценён третий диск, включавший в себя музыку из оригинальных игр. Сайт GameZone счёл качество звучания «просто фантастическим» по сравнению с более ранними играми серии и отметил, что ремиксы старых звуковых дорожек звучат куда интереснее.

Отзывы и популярность

Реакция игровой прессы 

Pokémon HeartGold и SoulSilver были достаточно тепло встречены игровой прессой, имея 87,83 % и 87 % на сайтах Game Rankings и Metacritic, на Metacritic они входят в двадцатку игр для Nintendo DS с лучшими оценками в игровой прессе. Японский журнал Famitsu дал играм оценку в 37 баллов из сорока возможных: оценки от каждого из четырёх рецензентов были 9, 10, 9, 9. Журнал похвалил высокое качество данных игр, перешедшее, по мнению обозревателя, по наследству от Gold и Silver, однако единственным недостатком он счёл отсутствие каких-либо радикальных улучшений в игровом процессе. Журнал Nintendo Power дал играм оценку в 9,5 из десяти, раскритиковав только графику, не сильно меняющуюся на протяжении серии, а журнал Official Nintendo Magazine и сайт 1UP.com отметили, что это лучшие игры серии Pokémon на тот момент. Аннет Гонсалес, журналистка Game Informer, отметила, что «даже если классическая формула покемонов работает, как это показывает на практике HeartGold, я не могу не надеяться, что следующая игра сможет каким-то образом развить серию». Сайт Nintendojo с одобрением отозвался об уважении, оказанном разработчиками к старым играм, правда, назвав игровой процесс на «Покеволкере» «несколько примитивным» даже по сравнению с первыми играми серии Pokémon Red и Blue.

Крэйг Харрис в своей статье на игровом портале IGN предположил, что данные игры были «передышкой для фанатов, чтобы облегчить ожидание следующей игры серии», а включение «Покеволкера» в комплект он сравнил с добавлением различных «сюрпризов» в коробки из-под хлопьев, а Джим Стерлинг на сайте Destructoid назвал данные игры по сути не поменявшимися, но, тем не менее, «добавленные возможности только улучшают прохождение». Сайты VideoGamer.com и GameZone сообщили, что в HeartGold и SoulSilver серия Pokémon достигла высшей точки своего развития, а Кеза МакДональд в статье в журнале Eurogamer назвал их вобравшими в себя лучшие моменты из предыдущих игр серии. GamePro порекомендовал данные ремейки как фанатам «Покемона» «старой школы», так и тем, кому нравятся более новые игры. «Страна игр» сочла HeartGold и SoulSilver одними из лучших RPG для Nintendo DS, отметив, что в ней «безумно увлекательный и разнообразный геймплей, восхитительная графика, много классных мини-игр, работает с предыдущими выпусками сериала, покеволкер в комплекте — пустячок, а приятно», и подвела итог обзора следующими словами: «тот факт, что Nintendo не просто не забывает шедевры давно минувших дней, но и удачно их адаптирует и развивает заложенные в них идеи, вызывает исключительно восхищение». Official Nintendo Magazine признал регион Джото лучшим регионом «Покемона» и положительно высказался о том, что разработчики его не забыли.

Сайт GameZone, однако, решил, что графика «могла быть и лучше», а Джек ДеВрие скептически отнёсся к ремейкам: «для меня Gold/Silver были просто шикарными, потому что в них появилось невообразимое количество нововведений, впоследствии ставших стандартными в серии. Это был первый и последний раз, когда игровой процесс серии был так сильно улучшен. В наши же дни мы можем считать себя везунчиками, если в игры попадёт хоть какой-нибудь элемент, незначительно влияющий на стратегическую составляющую битв». Через несколько месяцев, когда игры увидели свет, ДеВрие немного поиграл в них и сделал вывод, что «то, что я успел увидеть, строго следует традиционной формуле», «Страна игр» же написала, что на фоне более новых Pokémon Black и White HeartGold и SoulSilver выглядят несколько более устаревшими. 1UP.com высказал мнение, что серии надо развиваться, а сами по себе ремейки «прекрасны». Журналист GameSpot дал играм более низкую оценку по сравнению с другими обозревателями, критикуя их за отсутствие серьёзных нововведений.

Коммерческий успех 
Pokémon HeartGold и SoulSilver имели высокие продажи: за первые два дня после выхода было продано 1,48 миллионов копий в Японии, за две недели продажи достигли двух миллионов, а к 19 декабря 2009 года была превышена отметка в 3,22 миллиона копий. В Австралии за первую неделю релиза было продано более 50 000 копий, а в США за первый месяц SoulSilver набрала 1,01 миллионов копий, HeartGold — 0,76 миллионов, в итоге набрав 1,73 миллионов и став самыми продаваемыми играми в стране за март 2010 года. К 6 мая 2010 года по всему миру было продано 8,4 миллионов картриджей, к июлю 2010 года — 10 миллионов, а к марту 2011 года — 11,9 миллионов.

Примечания

Ссылки на источники

Ссылки 
 Официальный сайт, посвящённый Pokémon HeartGold и SoulSilver
 Официальный сайт, посвящённый Pokémon HeartGold и SoulSilver

Компьютерные игры 2009 года
Игры для Nintendo DS
Игры только для Nintendo DS
Японские ролевые игры
HeartGold и SoulSilver
Компьютерные игры с двухмерной графикой
Компьютерные игры с трёхмерной графикой
Ремейки компьютерных игр
Продолжения компьютерных игр
Компьютерные игры, разработанные в Японии
Компьютерные игры, разработанные Game Freak
Компьютерные игры, изданные Nintendo